Meulan-en-Yvelines, plaats en gemeente in Frankrijk
 graafschap Meulan, middeleeuws graafschap